Сокращение РРС (кириллицей) может означать:
 Разнесённая радиолокационная система — радиолокационная система, у которой передающее и приёмно-координатное устройство разнесены в пространстве на расстояние, значительно превышающее величину ошибки определения дальности.
 Радиорелейная связь — двусторонняя (дуплексная) голосовая или цифровая радиосвязь через ретрансляторы. См. также: Радиорелейная станция; Радиорелейная линия (РРЛ).
 Ректороманоскопия — метод медицинской диагностики, при котором производится визуальный осмотр слизистой оболочки прямой кишки.
 Регулятор размера строк в телевизоре.
 РРС — советская УКВ радиостанция разработки 1939 года.

См. также 
 PPC (латиницей)
 RRS (латиницей)